Rivoluzione russa del 1905 – rivoluzione avvenuta nel 1905, per protesta contro lo zar
 Rivoluzione russa – rivoluzione avvenuta nel 1917, che portò al rovesciamento dell'Impero Russo
 Rivoluzione russa di febbraio – prima fase della Rivoluzione russa del 1917
 Rivoluzione d'ottobre – fase finale e decisiva della Rivoluzione russa del 1917